podniebienie (anatomia)
 podniebienie (palenisko)
 podniebienie (architektura)